Der letzte Mann ( "l'ultimo uomo" in lingua tedesca) può riferirsi a:

 L'ultima risata (Der letzte Mann) – film del 1924 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Der letzte Mann – film del 1955 diretto da Harald Braun